Ord puede referirse a :

 Aeropuerto Internacional O'Hare en norte América.
 Ord comando en lenguajes de programación.
 Ord (cómic), personaje de Marvel Comics